

Велчево () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Велико-Тирново.
 Велчево () — село в Ловецькій області. Входить до складу общини Априлці.